Audi A6 C6 — третье поколение Audi A6. Было запущено в продажу весной 2004 года.

Описание 

Автомобиль Audi A6 C6 был представлен весной 2004 года. Изначально был представлен седан, позднее в модельный ряд вошли универсалы. Дизайн разработан Вальтером Де Сильва. Радиаторная решётка разработана концерном Auto Union. Кузов сделан из алюминия для снижения массы модели. Вместо ручника используется электромеханический стояночный тормоз, что аналогично Audi A8.

В 2008 году модель модель прошла фейслифтинг. Производство завершилось в 2011 году.

Двигатели 
В квадратных скобках обозначены модели с приводом Quattro.

Бензиновые

Дизельные

Примечания 

A6 C6